Помоћнице могу бити:
 кућна помоћница, особље
 помоћница, биљка
 -{Solanaceae}-, породица биљака
 помоћне линије у музици